Лижия Божунга Нуниш (, р. 1932) — бразильская детская писательница.

Биография 
Родилась в Пелотасе, в молодости была актрисой, путешествующей с театром, работала на телевидении и радио, директором школы для бедных детей, самостоятельно ей организованной. Свою первую книгу «Спутники» (Os Colegas) опубликовала в 1972 году, в возрасте 40 лет, после чего занялась профессиональной литературной деятельностью.

Произведения Л. Божунги сочетают игривость, поэтическую красоту и своеобразный юмор с тематикой социальной критики, любви к свободе и сочувствия к уязвимости ребёнка.
В условиях военной диктатуры в Бразилии 1970-х многие социально значимые темы писатель была вынуждена затрагивать, прибегая к различным иносказаниям. Фантастические приёмы в её книгах часто используются как способ борьбы с тревожным личным опытом, или бегство от суровой действительности.

Яркий пример острой социальной критики в произведениях Л.Божунги — повесть «Жёлтая сумка» («A bolsa amarela»). Большая жёлтая сумка, которую героиня повести Ракел повсюду носит с собой, хранит все её мечты: она хочет быть мальчиком, вырасти и стать независимой, а ещё она хочет писать книги. Сумка выступает в качестве символа подсознательных желаний героини, что отражается и в цвете: жёлтый — цвет надежды. Лейтмотивом в книгах Божунги также выступает море, её излюбленное место действия. Море символизирует открытость и безграничность пространства, по сравнению с замкнутостью пространства сумки.

В числе произведений Л. Божунги есть два, отражающих тему смерти: «Corda Bamba» (1979), о молодой девушке, которая в своих фантазиях приходит к соглашению со смертью своих родителей, и «O Meu Amigo Pintor» («Мой друг художник», 1987), о мальчике, который осмысливает необъяснимое самоубийство его взрослого друга.

В 1996 году после четырёхлетнего перерыва Божунга опубликовала ещё ряд книг, в одной из которых — «Рукотворная» («Feito a mao») — писательница возвращается в своё детство.

Произведения Л. Божунги переведены на многие языки мира, включая английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, норвежский, шведский, исландский, болгарский, чешский и иврит. В 2015 году книга «Жёлтая сумка» вышла в России в издательстве «РИПОЛ классик».

В 1982 году Л. Божунга удостоена премии имени Андерсена, в 2004 году — премии памяти Астрид Линдгрен.

Библиография 
 Os Colegas — 1972
 Angélica — 1975
 A Bolsa Amarela — 1976
 A Casa da Madrinha — 1978
 Corda Bamba — 1979
 O Sofá Estampado — 1980
 Tchau — 1984
 O Meu Amigo Pintor — 1987
 Nós Três — 1987
 Livro, um Encontro — 1988
 Fazendo Ana Paz — 1991
 Paisagem — 1992
 Seis Vezes Lucas — 1995
 O Abraço — 1995
 Feito à Mão — 1996
 A Cama — 1999
 O Rio e Eu — 1999
 Retratos de Carolina — 2002
 A Bolsa Amarela  — 2005
 Aula de Inglês — 2006
 Sapato de Salto — 2006
 Dos Vinte 1 — 2007

Примечания

Ссылки 
 Лижия Божунга на сайте Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Писательницы Бразилии
Детские писатели Бразилии
Детские писатели по алфавиту
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена